Mateo Roskam – calciatore croato
 Michaël R. Roskam – regista e sceneggiatore belga
 Peter Roskam – politico e avvocato statunitense